Lo svizzero Roger Federer è riuscito a vincere il suo quarto titolo consecutivo a New York battendo in finale il serbo Novak Đoković per 7-6(4), 7-6(2), 6-4 alla sua prima finale Slam in carriera. Con questo successo Roger raggiunge Roy Emerson nella classifica all time dei major vinti nel singolare. Era dai tempi di Bill Tilden che un giocatore non vinceva per 4 volte il titolo. Il ventenne Đoković è andato per 2 volte sul 6-5 ed ha avuto 5 set point nel primo set e 2 nel secondo, ma non è riuscito a concretizzarle.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (quarto turno)
  Novak Đoković (finale)
  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Andy Roddick (quarti di finale)
  James Blake (quarto turno)
  Fernando González (primo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  Tommy Haas (quarti di finale)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Guillermo Cañas (secondo turno)
  David Ferrer (semifinali)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)

 Carlos Moyá (quarti di finale) 
 Marcos Baghdatis (primo turno) 
 Andy Murray (terzo turno) 
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale) 
 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Paul-Henri Mathieu (primo turno) 
 Juan Mónaco (quarto turno) 
 David Nalbandian (terzo turno) 
 Marat Safin (secondo turno) 
 Jarkko Nieminen (primo turno) 
 Dmitrij Tursunov (primo turno) 
 Nicolás Almagro (terzo turno) 
 Filippo Volandri (primo turno) 
 Potito Starace (primo turno) 
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni

US Open 2007
ATP Tour 2007